Малоарха́нгельск — топоним в России.
 Малоархангельск — город в Орловской области.
 Малоархангельск — село в Красночикойском районе Забайкальского края.
 Малоархангельск — название города Шадринска в 1712—1733 гг.

 Малоархангельск — железнодорожная станция Московской железной дороги.

См. также 

 Малоархангельское